Christopher O'Connell era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Michael Mmoh ha sconfitto Gabriel Diallo con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Denis Kudla (ritirato)
  Stefan Kozlov (primo turno)
  Michael Mmoh (campione)
  Ben Shelton (secondo turno)

  Enzo Couacaud (quarti di finale) 
  Ernesto Escobedo (primo turno) 
  Shang Juncheng (quarti di finale) 
  Mitchell Krueger (primo turno)

Qualificati 

  Alafia Ayeni (semifinale)
  Alexander Cozbinov (secondo turno)
  Tennys Sandgren (quarti di finale)

  August Holmgren (secondo turno) 
  Alfredo Perez (secondo turno) 
  Sam Riffice (semifinale)

Lucky loser 

  Malek Jaziri (primo turno)

Wildcard 

  Jacob Fearnley (primo turno)
  Christian Langmo (secondo turno)

  Aidan Mayo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Fairfield Challenger 2022